Максимовский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Максимовский, Александр Михайлович (1861—1907) — действительный статский советник, начальник Главного тюремного управления.
 Максимовский, Владимир Николаевич (1887—1941) — партийный и государственный деятель, заведующий отделом ЦК, оппозиционер.
 Максимовский, Михаил Семёнович (1830—1917) — русский генерал, профессор Николаевской академии Генерального штаба.
 Максимовский, Николай Николаевич (1862—1938) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Максимовский, Степан Васильевич (1904 — ?) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Фостирий (Максимовский) (в миру Павел Ксенофонтович Максимовский) (1864—1938) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Сызранский.

Топоним 
 Максимовский — хутор, Комиссаровский сельсовет Октябрьский район Оренбургской области|Октябрьского района Оренбургской области.

См. также 
 Максимовское
 Максимовская
 Максимовский сельсовет (Солнцевский район Курской области)